95 puede hacer referencia a:

 el año 95;
 el año 95 a. C;
 el número natural noventa y cinco;
 el sistema operativo Windows 95;
 el elemento químico de número atómico 95: americio;
 la galaxia espiral M95.

